Langwarrin ist der Name

 eines Stadtteils der australischen Metropole Melbourne, siehe Frankston City
 eines Naturreservats im Süden von Melbourne, siehe Langwarrin Flora and Fauna reserve